Takács Máté (1937) építészmérnök
Takács Máté (1975) festőművész, grafikus